Le qualificazioni del singolare  femminile del Torneo di Wimbledon 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Alexandra Stevenson (qualificato)
  Elena Dement'eva (ultimo turno, Lucky Loser)
  Miriam Schnitzer (primo turno)
  Nana Miyagi (secondo turno)
  Patricia Wartusch (primo turno)
  Anna-Maria Foldenyi (qualificato)
  Anca Barna (primo turno)
  Tathiana Garbin (secondo turno)

  Elena Makarova (secondo turno)
  Surina De Beer (secondo turno)
  Tina Pisnik (primo turno)
  Florencia Labat (primo turno)
  Seda Noorlander (qualificato)
  Jelena Dokić (qualificato)
  Nadia Petrova (qualificato)
  Adriana Gerši (primo turno)

Qualificati

  Alexandra Stevenson
  Erika de Lone
  Kim Clijsters
  Jelena Dokić

  Linda Wild
  Nadia Petrova
  Anna-Maria Foldenyi
  Seda Noorlander

Lucky Losers

  Elena Dement'eva

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1999